L'applicazione Connessione Internet in macOS permette all'utente di connettersi ad Internet attraverso un ISP o attraverso il protocollo VPN (L2TP o PPTP).
Essa consente anche di connettersi facilmente ad una rete AirPort.
Connessione Internet fornisce degli strumenti più generici rispetto a quelli presenti nel pannello Network delle Preferenze di Sistema, i quali permettono all'utente di controllare dettagliatamente il modo in cui il computer si connette ad Internet e a una rete.

Solitamente, non è necessario usare Connessione Internet se il Mac è connesso a un servizio DSL o cable internet attraverso un dispositivo Ethernet, tranne per gestire la connessione Internet attraverso dispositivi Bluetooth.

Connessione Internet si trova nel percorso /Applications/Internet Connect.app.

Il programma è stato rimosso in Mac OS X 10.5 Leopard e le sue funzioni sono svolte dal pannello Network nelle Preferenze di Sistema.

Collegamenti esterni 
 

Software parte di macOS